Novoalexandrovsk peut désigner :

Villes de Russie 
Novoaleksandrovsk, dans le kraï de Stavropol

Villes d'Ukraine 
Novoalexandrovsk (raïon de Starobilsk)

Race d'animaux 

Novoalexandrovsk (cheval), une race de chevaux ukrainienne